Rodelbahn steht für:

 Schlittenweg, eine Route für das Schlittenfahren, siehe Rodeln
 Naturrodelbahn, eine Bahn zur Ausübung der Sportart Naturbahnrodeln, siehe: Naturrodelbahn Lahnwiesen, Naturrodelbahn Moscha
 Eiskanal, eine Anlage für das Sportrennrodeln, siehe Liste der Rennrodel- und Bobbahnen
 sommertaugliche Kanäle, die auf Rollschlitten durchfahren werden, siehe Sommerrodelbahn

Siehe auch: